Бронислав Домбровский: Домбровский, Бронислав Александрович (1885—1973) — зоолог, морфолог.
 Домбровский, Бронислав (1903—1992) — польский актёр и театральный режиссёр.
 Домбровский, Бронислав (1917—1997) — католический епископ.